Raak ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Raak (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Ronald van Raak (* 1969), niederländischer Politiker und Historiker

Siehe auch:
 Raack